Desa Kutasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kutasari (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 109,23), Jawa Tengah, 
 Desa Kutasari (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 109,32), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar